Brediceanu:
 Vasile Brediceanu
 Coriolan Brediceanu (1849, Lugos (Lugoj)  1909), un avocat și un om politic
 Tiberiu Brediceanu (1877, Lugos (Lugoj)  1968, București)
 Mihai Brediceanu (1920, Brașov  2005), un compozitor, dirijor și muzicolog român
 Caius Brediceanu (1879, Lugos (Lugoj)  1953), un politician și diplomat român

Familii românești
Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania